Crophius ist 

der Familienname eines österreichischen Zisterziensers, siehe Ludwig Crophius
der Name einer Wanzengattung der Oxycarenidae, siehe Crophius (Gattung)